Lombardo är ett efternamn. Bland personer med namnet Lombardo finns 

 Pietro Lombardo (ca 1100–1160), italiensk-fransk teolog och biskop, se Petrus Lombardus
 Pietro Lombardo (1435–1515), italiensk skulptör och arkitekt
 Tullio Lombardo (1460–1532), italiensk skulptör och arkitekt, son till Pietro Lombardo
 Guy Lombardo (1902–1977), kanadensisk-amerikansk violinist och orkesterledare
 Joseph Lombardo (född 1929), amerikansk maffioso
 Dave Lombardo (född 1965), amerikansk trummis
 Attilio Lombardo (född 1966), italiensk fotbollsspelare och -tränare